

Localidades 

Pradines (Corrèze)
Pradines (Loire)
Pradines (Lot)

Veja também 
Pradinas

Desambiguações de topônimos